Paul Griffin ist der Name folgender Personen:

* Paul Griffin (Musiker) (1937–2000), US-amerikanischer Musiker
 Paul Griffin (Basketballspieler) (* 1954), US-amerikanischer Basketballspieler
 Paul Griffin (Boxer) (* 1971), irischer Boxer
 Paul Griffin (Radsportler) (* 1973), irischer Radrennfahrer
 Paul Griffin (Ruderer) (* 1979), irischer Ruderer und Skilangläufer
 Paul Griffin (Footballspieler), irischer Gaelic-Football-Spieler